Международный женский теннисный турнир в Праге 2020 (англ. 2020 Prague Open) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Праге (Чехия) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии. Турнир должен был состояться в апреле 2020 года, но из-за эпидемиологической обстановки был перенесён на август 2020 года. Игры основного раунда состоялись с 10 по 16 августа 2020 года на грунтовых открытых кортах ТК «Спарта» Прага (Чехия), игры квалификации — с 8 по 10 августа 2020 года.

Это второй турнир серии тура WTA после длительного перерыва связанного с эпидемией COVID-19.

Общая информация 
Чемпионы 2020

Рейтинговые очки

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 3 августа 2020
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Эжени Бушар
  Линда Фрухвиртова 
  Барбора Крейчикова
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Майар Абдельазиз 
  Марта Костюк
  Елена Габриэла Рузе
  Леся Цуренко
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):
  Магдалена Френх
  Леони Кюнг
  Сторм Сандерс

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный профиль турнира

Прага
Теннис
Август 2020 года 
Прага